Park Narodowy Jaua – Sarisarinama – park narodowy położony w południowej Wenezueli, na Wyżynie Gujańskiej. Założony został w 1978 roku. Powierzchnia 3300 km². Zajmuje obszar falistego płaskowyżu (wysokość 900-1000 m n.p.m.), ponad który wznoszą się płaskie, wysokie góry stołowe – tepui (największe Jaua, Sarisarinama) zbudowane ze skał kwarcytowych. Występują tu unikatowe studnie skalne tzw. simy. Szatę roślinną tworzy wilgotny las równikowy. Florę reprezentują liczne gatunki endemiczne, natomiast fauna jest uboga – głównie owady (pajęczaki, motyle), z ptaków charakterystyczne są guacharo, kolibry i papugi.

Bibliografia 
 Przeglądowy Atlas Świata. Popularna Encyklopedia Powszechna, Wyd. Fogra Oficyna Wydawnicza, Rajmund Mydel, Jerzy Groch (red.), Kraków 1999,  – komplet.

Parki narodowe w Wenezueli